Наступні торговельні або зареєстровані торгові марки, технології та слогани належать компанії Sony Corporation, Японія:

Посилання 
 Sony.com trademark list
 Amazon.com Sony trademark list

Т
SONY
S